Gunnar Larsson kan syfta på:

 Gunnar Larsson (simmare)
 Gunnar Larsson (längdskidåkare född 1921)
 Gunnar Larsson (längdskidåkare född 1944)
 Gunnar Larsson (idrottsledare)
 Hans Johan Gunnar Larsson, politiker och journalist
 Gunnar Larsson (politiker), centerpartist
 Gunnar Larsson (akademisekreterare)
 Gunnar Larsson (ämbetsman)
 Gunnar Larsson (målare), född 1963
 Gunnar Larsson (1901–1982), konstnär

Se även 
 Gunnar Larson